Bruno Paolinelli (1923-1991), réalisateur, producteur, scénariste et monteur italien,
  (1922-1996), footballeur italien,
  (1955-), footballeur italien.

Patronyme italien